Ион И. Кымпиняну (; 10 октября 1841, Бухарест — 13 ноября 1888, там же) — румынский политический и государственный деятель. Первый управляющий Национального банка Румынии (15 июля 1880 — 1 декабря 1882).

Биография 

Сын участника революции 1848 года в Дунайских княжествах. Получил юридическое образование в Париже.

Основатель Национальной либеральной партии Румынии в 1875 году.

С 27 января 1877 по 23 сентября 1877 года занимал пост министра юстиции. Министр финансов Румынии (23 сентября 1877 — 25 ноября 1878 и 25 февраля — 15 июля 1880). Министр сельского хозяйства (1 апреля 1883-2 февраля 1885). Министр иностранных дел Румынии (25 ноября 1878 — 10 июля 1879).

После создания Румынского королевства Ион И. Кампиняну был назначен министром иностранных дел и занимал этот пост со 2 февраля 1885 по 27 октября 1885 года. Был мэром Бухареста (21 ноября 1886 — апрель 1888).

В 1880—1882 годах — первый управляющий Национального банка Румынии. В 1888 году на несколько месяцев до смерти вновь возглавил Национальный банк Румынии.

Одна из центральных улиц Бухареста названа в честь Кампиняну.

Ссылки 
 Ion I. Câmpineanu
 Ion I. Campineanu, primul guvernator al BNR Ion I. Câmpineanu

Министры сельского хозяйства Румынии
Министры иностранных дел Румынии
Министры юстиции Румынии
Министры финансов Румынии
Примары Бухареста
Политики Румынии
Банкиры Румынии
Юристы Румынии